El término Cambre puede referirse a:

 Cambre, un municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia
Cambre (Carballo), aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cambre (Malpica de Bergantiños),  una parroquia del municipio de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cambre (parroquia), parroquia y villa española, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.